Еленве () е персонаж от фантастичния свят на фентъзи-писателя Джон Роналд Руел Толкин. Тя е елф и е една от ваниярите. Еленве е съпруга на Тургон и майка на Идрил. От Еленве Идрил наследява златната си коса. В превод от Куеня името на Еленве означава звезда.

Полуелфи от Средната земя